Antonio Andrea Galli – włoski kardynał
 Antonio Maria Galli – włoski duchowny, kardynał
 Aurelio Galli − włoski duchowny katolicki, kardynał
 Aurora Galli – włoska piłkarka, grająca na pozycji pomocnika
 Carlo Galli – piłkarz włoski grający na pozycji napastnika
 Filippo Galli – były włoski piłkarz występujący na pozycji obrońcy
 Francesca Galli – włoska kolarka szosowa
 Gianluigi Galli – włoski kierowca rajdowy
 Giovanni Galli – włoski piłkarz występujący na pozycji bramkarza
 Nanni Galli – włoski kierowca wyścigowy

Zobacz też 

 Galli da Bibiena
 Marco Galli